Етнолог може да се отнася за:
 учен, занимаващ се с науката етнология;
 Етнолог (издание): още Ethnologue, Ethnologue.com, Ethnologue: Languages of the World – лингвистичен справочник, издаван от SIL International.